La lista de las 890 (7 de septiembre de 2012) propiedades y distritos en el Registro Nacional de Lugares Históricos se encuentran en todos los 5 condados (boroughs) de la Ciudad de Nueva York.

 Anexo:Registro Nacional de Lugares Históricos en el Bronx (64)
 Anexo:Registro Nacional de Lugares Históricos en Brooklyn (157)
 Anexo:Registro Nacional de Lugares Históricos en Manhattan (524)
 Anexo:Registro Nacional de Lugares Históricos en Queens (93)
 Anexo:Registro Nacional de Lugares Históricos en Staten Island (52)